Песочный человек:

 Песочный человек, Сеятель, Песочный человечек (, ) — фольклорный персонаж, традиционный для современной западной культуры.
 Песочный человек — суперзлодей вселенной комиксов Marvel. Впервые упомянут в «The Amazing Spider-Man» № 4 (1963 год).
 Песочный человек — псевдоним нескольких супергероев вселенной комиксов DC. Также использовался персонажем Сон.
 Песочный человек ( — «Повелитель кошмаров») — фильм ужасов, США, 1994 год. Режиссёр — Тури Мейер.
 Песочный человек () — комедия, Швейцария, 2011 год. Режиссёр — Петер Луизи.
 Песочный человек — новелла писателя Эрнста Гофмана, 1816 год. Входит в авторский сборник «Ночные истории».
 Песочный человек — сериал от Netflix, 2022 год.

См. также 
 Enter Sandman — песня американской метал-группы Metallica с альбома Metallica, 1991 год.
 Mr. Sandman — песня группы The Chordettes, 1954 год.
 Sandmann — песня немецкой группы Oomph!, 2009 год.
 The Sandman — серия комиксов компании Vertigo (издательство DC Comics) по сценарию Нила Геймана, 1989—1996 годы.
 Unser Sandmännchen (нем. Наш песочный человечек) — германская детская телепередача.
 Сэндмен (род. 1963) — американский рестлер.